

Макміннвілл — місто, штат Орегон
 Макміннвілл — місто, штат Теннессі